Мишиха — село в Кытмановском районе Алтайского края. Входит в состав Сунгайского сельсовета.

География 
Расположено в северной части района, на левом берегу реки Мишихи. Абсолютная высота — 225 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1860 году. В 1926 году в деревне Мишиха имелось 189 хозяйств и проживало 1057 человек (498 мужчин и 559 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа подростков и лавка общества потребителей. В административном отношении являлась центром Мишихинского сельсовета Верх-Чумышского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района